Кабаченко — українське прізвище. Відомі носії:
 Кабаченко Віктор Петрович (1955—2009) — радянський, український кінооператор.
 Кабаченко Володимир Вікторович ( 1987) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Кабаченко Володимир Петрович (нар. 1958) — український живописець, графік. Брат О. П. Кабаченка. Заслужений художник України.
 Кабаченко Олександр Олександрович (нар. 1971) — український футболіст, півзахисник.
 Кабаченко Олександр Петрович (нар. 1960) — український військовий диригент, композитор, аранжувальник. Заслужений діяч мистецтв України (2006). Брат В. П. Кабаченка.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко